Paléo ou Paleo peut faire référence à  :
 Paléo Festival Nyon, généralement appelé Paléo, est le plus grand festival en plein air de Suisse à Nyon et fait partie des événements musicaux majeurs en Europe.
 Paléo, revue scientifique spécialisée dans l'archéologie préhistorique.
 Éditions Paleo, maison d'édition spécialisée dans la publication de textes de référence et diffusée par L'Instant durable.